|-
| (7901) Konnai || 1996 DP || 19 февраля 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7902) Hanff ||  || 18 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7903) Альбинони (Albinoni) ||  || 20 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7904) Morrow ||  || 1 мая 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (7905) Дзюдзоитами (Juzoitami) || 1997 OX || 24 июля 1997 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7906) Меланхтон (Melanchton) || 3081 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7907) Эразм (Erasmus) || 4047 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7908) Цвингли (Zwingli) || 4192 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7909) Ziffer || 1975 SK || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (7910) Алексола (Aleksola) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7911) Carlpilcher ||  || 8 сентября 1977 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (7912) Лаповок (Lapovok) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7913) Парфёнов (Parfenov) ||  || 9 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 27 октября 1978 || Паломар || C. M. Olmstead
|-
|  ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7916) 1981 EN || 1981 EN || 1 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (7917) Hammergren ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7918) Беррилли (Berrilli) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7919) Прайм (Prime) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 3 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
| (7921) Huebner || 1982 RF || 15 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7922) Виолалауренти (Violalaurenti) ||  || 12 февраля 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (7923) Chyba || 1983 WJ || 28 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7924) Симбирск (Simbirsk) ||  || 6 августа 1986 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
| (7925) Shelus ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 3 сентября 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7927) Jamiegilmour ||  || 29 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7928) Bijaoui ||  || 27 ноября 1986 || CERGA || - 
|-
|  ||  || 16 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7930) 1987 VD || 1987 VD || 15 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7931) Kristianpedersen ||  || 13 марта 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (7932) Плимптон (Plimpton) || 1989 GP || 7 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7933) Магритт (Magritte) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7934) Синатра (Sinatra) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7935) Беппефенольо (Beppefenoglio) ||  || 1 марта 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7936) Mikemagee ||  || 30 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 17 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7939) Асфог (Asphaug) ||  || 14 января 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7940) Erichmeyer ||  || 13 марта 1991 || Ок-Ридж || -
|-
|  ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 18 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7945) Kreisau ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7947) Толанд (Toland) ||  || 30 января 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7948) Whitaker || 1992 HY || 24 апреля 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7949) 1992 SU || 1992 SU || 23 сентября 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7950) Берёзов (Berezov) ||  || 28 сентября 1992 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 18 ноября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7952) 1992 XB || 1992 XB || 3 декабря 1992 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (7953) Kawaguchi || 1993 KP || 20 мая 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (7954) Китао (Kitao) ||  || 19 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7955) Ogiwara || 1993 WE || 18 ноября 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7956) Yaji || 1993 YH || 17 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7957) Антонелла (Antonella) || 1994 BT || 17 января 1994 || Азиаго || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (7958) Лики (Leakey) ||  || 5 июня 1994 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7959) Alysecherri || 1994 PK || 2 августа 1994 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (7960) Кондорсе (Condorcet) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7961) Эрколеполи (Ercolepoli) ||  || 10 октября 1994 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
|  ||  || 28 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7963) Фальчинелли (Falcinelli) || 1995 CA || 1 февраля 1995 || Стронконе || - 
|-
|  ||  || 23 февраля 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7965) Katsuhiko ||  || 17 января 1996 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7966) Richardbaum || 1996 DA || 18 февраля 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7967) Бены (Beny) ||  || 28 февраля 1996 || Клеть || З. Моравец
|-
| (7968) Эльст — Писарро  (Elst-Pizarro) ||  || 14 июля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст, G. Pizarro
|-
|  ||  || 5 сентября 1997 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7970) Лихтенберг (Lichtenberg) || 6065 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7971) Meckbach || 9002 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7972) Mariotti || 1174 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7973) Koppeschaar || 1344 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7974) Vermeesch || 2218 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7975) 1974 FD || 1974 FD || 22 марта 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (7976) Пинигин (Pinigin) ||  || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 21 августа 1977 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7978) Никнестеров (Niknesterov) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (7979) Пожарский (Pozharskij) ||  || 16 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7980) Сенкевич (Senkevich) ||  || 3 октября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (7983) Festin || 1980 FY || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (7984) Марий (Marius) || 1980 SM || 29 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7985) Nedelcu ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7986) Румыния (Romania) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7987) Walshkevin ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7988) Пукакко (Pucacco) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7989) Пернадавиде (Pernadavide) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 16 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (7991) Kaguyahime ||  || 30 октября 1981 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (7992) Yozan || 1981 WC || 28 ноября 1981 || Токай (Айти) || Т. Фурута
|-
| (7993) Johnbridges ||  || 16 октября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7994) Bethellen ||  || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7995) Хворостовский  (Khvorostovsky) || 1983 PX || 4 августа 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7996) Ведерников (Vedernikov) ||  || 1 сентября 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|  ||  || 13 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7998) Gonczi || 1985 JK || 15 мая 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7999) Nesvorny ||  || 11 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8000) Исаак Ньютон (Isaac Newton) ||  || 5 сентября 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|}